Наза́р (уст. Назарий) — мужское имя древнееврейского происхождения, от , nazar — «посвятил себя богу» (см. назорей).
Дополнительные толкования имени: от  — «росток». В то же время в апокрифическом Евангелии от Филиппa упоминается происхождение имени от слова «Nazara» — «Истина». В христианстве часто привносится смысл «родом из Назарета».

Распространено также мусульманское имя от тюркского и арабского nazar — «взгляд», с приписываемыми значениями — «зоркий», «дальновидный». На основе этого имени строятся производные имена: Назарбай — «взгляд господина, повелителя, богатея»; Назарбек — «взгляд хозяина».

Распространено в России, на Украине, в Армении, Средней Азии и Испании.

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена